Пётр Кузьменко:
 Кузьменко, Пётр Павлович (род. 1954) — украинский политик.
 Кузьменко, Пётр Семёнович (1831—1874) — украинский писатель.